Generalkongregation steht für:

Generalkongregation der Gesellschaft Jesu (Jesuiten)
Generalkongregation der stimmberechtigten Konzilsväter (dem Konzil von Trient vorgeschaltet)
Generalkongregation der Inquisition (en) 
Generalkongregation der Propaganda Fide 
Generalkongregation der Bursfelder Union (Bursfelder Kongregation) 
Generalkongregation der Kardinäle in Rom (nach dem Papsttod)
Generalkongregation des Basler Konzils